Croix verte peut faire référence aux sens suivants.

Organisations 
 La croix verte internationale, organisation internationale environnementale fondée en 1993 par Mikhaïl Gorbatchev ;
 La croix verte, organisation sociale au service des femmes imaginée par Henri Dunant (créateur de la Croix rouge).

Croix 
 La croix verte, enseigne utilisée par les pharmacies dans plusieurs pays d'Europe, dont la France et la Belgique ;
 La croix Verte, croix pattée de Nesles-la-Vallée, dans le Vexin français.

Transports 
 La Croix Verte, important échangeur routier du Val-d'Oise entre la Francilienne (RN 104), la RN 1 (future autoroute A 16) et la RD 909.
 Le col de la Croix Verte, col routier de France situé en Haute-Savoie.

Voir aussi